Manuel Ugarte puede referirse a 

 Manuel Baldomero Ugarte (1875-1951), escritor argentino.
 Manuel de Ugarte y Riu (1935-), piloto de aviones español.
 Manuel Sebastián Ugarte y Moscoso (1851-1880), militar peruano.
 Manuel Ugarte Soto (años cincuenta-), policía chileno, director general de Carabineros entre 1997 y 2001.
 Manuel Ugarte, (2001-), futbolista uruguayo.